Erytropoetyna – glikoproteinowy hormon peptydowy.
 Europejska Organizacja Patentowa – organizacja zrzeszająca państwa udzielające patentów europejskich.
 Europejski Urząd Patentowy – organ wykonawczy Europejskiej Organizacji Patentowej.